Municipio de Clear Lake puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Clear Lake (condado de Burleigh, Dakota del Norte), un municipio ubicado en el condado de Burleigh.
 Municipio de Clear Lake (condado de Kidder, Dakota del Norte), un municipio ubicado en el condado de Kidder.
 Municipio de Clear Lake (condado de Deuel, Dakota del Sur), un municipio ubicado en el condado de Deuel.
 Municipio de Clear Lake (condado de Edmunds, Dakota del Sur), un municipio ubicado en el condado de Edmunds.
 Municipio de Clear Lake (condado de Minnehaha, Dakota del Sur), un municipio ubicado en el condado de Minnehaha.
 Municipio de Clear Lake (condado de Sangamon, Illinois), un municipio ubicado en el condado de Sangamon.
 Municipio de Clear Lake (condado de Steuben, Indiana), un municipio ubicado en el condado de Steuben.
 Municipio de Clear Lake (condado de Cerro Gordo, Iowa), un municipio ubicado en el condado de Cerro Gordo.
 Municipio de Clear Lake (condado de Hamilton, Iowa), un municipio ubicado en el condado de Hamilton.
 Municipio de Clear Lake (condado de Sherburne, Minnesota), un municipio ubicado en el condado de Sherburne.